El Torneig de Newport 2017, oficialment conegut com a Dell Technologies Hall of Fame Open 2017, és una competició tennística jugada sobre gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 23 de juliol de 2017 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

En aquesta edició del torneig van ser seleccionats els tennistes Andy Roddick i Kim Clijsters per entrar a formar part de l'International Tennis Hall of Fame. El tennista local John Isner va guanyar a Newport per tercera vegada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017